Финал Кубка УЕФА 1972 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1971/72, 1-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 3 мая 1972 года, на стадионе «Молинью» в Вулвергемптоне. Ответный матч состоялся 17 мая 1972 года, на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне. В матче встретились английские «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Тоттенхэм Хотспур».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1971/1972

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1972
Кубок УЕФА
Май 1972 года
Лига Европы УЕФА 1972
Лига Европы УЕФА 1972
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1972 год в Лондоне
Спорт в Вулвергемптоне
Спорт в Великобритании в 1972 году
События 3 мая
События 17 мая